E85 – mieszanka paliwa z 85% zawartością bioetanolu
 E85 – oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe
 E85 – oznaczenie nadwozia typu roadster, wykorzystywanego w BMW Z4